Frauenleben steht für:

 Ein Frauenleben, französischer Spielfilm von Alexandre Astruc aus dem Jahr 1958

 Drei Frauenleben, geschichtswissenschaftliches Werk von Natalie Zemon Davis aus dem Jahr 1995